Mongóis — povo
Língua mongol
Mongol clássico — antiga língua mongólica
Império Mongol
Mongólia — país da Ásia Oriental
Amarelos — ou raça mongol
Mongol (filme) — de 2007, dirigido por Sergei Bodrov
Mongol (cantor) — artista brasileiro, cantor e compositor

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de linguística
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema